Soa steht für:
 Soa-Becken auf der indonesischen Insel Flores
 Soa (Flores) eine indonesische Gemeinde, nach der das Soa-Becken benannt ist
 Soa (Chiefdom), ein traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone, Westafrika

soa steht für:
 Thai Song (Sprache) (auch: Lao Song; ISO-639-3-Code), eine der Tai-Sprachen in Thailand

SoA steht für:
 Scheme of Arrangement, ein Sanierungsverfahren für Unternehmen
 Statement of Applicability (Anwendbarkeitserklärung, Dokumenten-Geltungsbereich), als Teil der ISO/IEC 27001, eines Information Security Management Systems (ISMS)

SOA steht für:
 Safe Operating Area, sicherer Betriebsbereich eines Transistors, siehe SOAR-Diagramm
 Sarbanes-Oxley Act, US-Gesetz zur verbindlichen Regelung der Unternehmensberichterstattung, es wird jedoch immer häufiger die Abkürzung SOX verwendet
 School of the Americas, Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, Trainingscamp der US Army
 Semiconductor Optical Amplifier, englisch für optischer Halbleiterverstärker
 Serviceorientierte Architektur, Management- und Softwarearchitekturkonzept
 Siege of Avalon, Computer-Rollenspiel
 Sons of Anarchy, eine US-amerikanische Dramaserie
 Speed of advance, siehe Geschwindigkeit über Grund
 Start of Authority, Bestandteil einer DNS-Zonendatei, siehe SOA Resource Record
 State of (the) Art, Aktueller Stand der Technik/Forschung
 Stimulus Onset-Asynchrony, Zeitintervall in den Neurowissenschaften, siehe Psychologische Refraktärperiode
 Südostasien, Teil des asiatischen Kontinents
  Südosteuropäische Arbeiten, Buchreihe zur Geschichte und Gegenwart Südosteuropas
 SO Armée, Ivorischer Fußballverein

S.O.A. steht für:
 State of Alert, eine der ersten Hardcore-Punk-Bands

Abkürzung